Atommasz Wołgodońsk – klub piłkarski
 Atommasz Wołgodońsk – zakłady przemysłowe